Mingus désigne :

Patronyme 

 Charles Mingus (1922-1979), un musicien et compositeur de jazz américain ;
 Mingus, un album de Joni Mitchell.

Toponyme 

 Mingus, ville située aux États-Unis.
 Mingus Lookout Complex, ensemble architectural américain avec une tour de guet, dans le comté de Yavapai, en Arizona.

Voir aussi 
 Mingus Big Band
 Mingus Ah Um
 Mingus Dynasty